Dans le langage courant, les « cours du soir » renvoient à la formation continue.

Œuvres de fictions 

 Cours du soir, un court-métrage français de Nicolas Ribowski, sorti en 1967 ;
 Cours du soir (Tutoring Reese), dix-neuvième épisode de la saison 2 de Malcolm diffusé en 2001.